Allsvenskan 1998 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1998.
Damallsvenskan 1998.
Allsvenskan i ishockey 1998.